Divisionen 2019-20 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2019-20. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet, og der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Turneringen blev imidlertid ikke færdigspillet. Den 11. marts 2020 meddelte Danmarks Ishockey Union, at resten af aktiviteterne i ishockeysæsonen 2019-20 blev indstillet med øjeblikkelig virkning  på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den pågående COVID-19-epidemi i Danmark. På det tidspunkt var to af kvartfinaleserierne afgjort, mens stillingen var 2-2 i kampe i de to andre kvartfinaleserier.

Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 12 hold spiller en dobbeltturnering alle-mod-alle, der for holdene vest for Storebælts vedkommende suppleres med en enkeltturnering alle-mod-alle mod de andre fem hold i vestkredsen, hvilket gav 27 kampe til hvert hold. Østholdene supplerede kampene yderligere med en dobbeltturnering mod resten af holdene i østkredsen, hvilket i alt gav 32 grundspilskampe til disse hold. Herefter gik nr. 1-4 fra hver af de to geografiske kredse (øst og vest) videre til slutspillet.

Efter at have tabt den første kamp med 1−9 til Herning IK meddelte Esbjerg Ishockey Klub den 12. september 2019, at man på grund af spillermangel var nødt til at trække holdet ud af den igangværende turnering.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 13 hold: reserveholdene for de ni hold i Metal Ligaen og førsteholdet fra fire andre klubber. I forhold til den foregående sæson var Hvidovre IK's andethold blevet erstattet med klubbens førstehold. Esbjerg IK trak imidlertid sit hold efter at have spillet én kamp, hvorefter grundspillet blev spillet færdigt med 12 hold.

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 1. september 2019 - 1. marts 2020, og de 13 hold var opdelt i to geografiske kredse: en østkreds med seks hold og en vestkreds med syv hold.

Holdene skulle have spillet en dobbeltturnering alle-mod-alle suppleret med en enkeltturnering mod de øvrige fem eller seks hold i samme geografiske kreds, hvilket i alt havde givet 29 kampe til holdene i øst-kredsen og 30 kampe til holdene i vest-kredsen. Efter at Esbjerg IK trak sit hold fra turneringen blev formatet ændret, dog således at holdene fortsat spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Derudover spillede øst-holdene yderligere en dobbeltturnering alle-mod-alle, mens vest-holdene spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Det gav i alt 32 kampe til øst-holdene og 27 kampe til vest-holdene.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De fire bedste hold i hver kreds gik videre til slutspillet.

Øst-kredsen

Vest-kredsen

Kampprogram

Slutspil

Format 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold: de fire bedste hold i hver af de to geografiske kredse. Holdene blev seedet i henhold til deres placering i grundspillet og mødtes i kvartfinalerne i fire serier på kryds af de to kredse. Alle opgør blev spillet bedst af fem kampe. De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death med tre markspillere og en målmand på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Slutspillet blev imidlertid ikke færdigspillet. Den 11. marts 2020 meddelte Danmarks Ishockey Union, at resten af aktiviteterne i ishockeysæsonen 2019-20 blev indstillet med øjeblikkelig virkning  på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den pågående COVID-19-epidemi i Danmark. På det tidspunkt var to af kvartfinaleserierne spillet færidg, mens stillingen var 2-2 i kampe i de to andre kvartfinaleserier.

Hold og seedninger

Kvartfinaler

Semifinaler og finale 

Semifinalerne og finalen blev aflyst. Den 11. marts 2020 meddelte Danmarks Ishockey Union, at resten af aktiviteterne i ishockeysæsonen 2019-20 blev indstillet med øjeblikkelig virkning  på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den pågående COVID-19-epidemi i Danmark.

Se også 
 Superisligaen 2019-20
 Metal Cup 2019-20

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division 1 2019-20 
DIU - Division 1 Play-off 2019-20

Noter 

2019-20
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020